Esperanza, Paz y Libertad (EPL) es un partido político surgido en Colombia tras los acuerdos de paz y desmovilización del 95% del Ejército Popular de Liberación en 1991. Se unió a la Alianza Democrática M-19.

Historia 
El partido fue creado en 1991, cuando la guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL) se desmovilizó. Los miembros desmovilizados conservaron las iniciales EPL en la formación de Esperanza, Paz y Libertad. El partido estuvo activo principalmente en el departamento de Antioquia y el departamento de Córdoba. Sin embargo, algunos restos rebeldes de la guerrilla todavía operan como tal.

Mientras que la mayoría de los miembros del Ejército Popular de Liberación se desmovilizaron y se unieron a Esperanza, Paz y Libertad, algunos miembros se negaron a desmovilizarse y formaron el Ejército Popular de Liberación - Línea Disidente. Este violento grupo escindido ha matado a miembros de Esperanza, Paz y Libertad, a quienes consideran traidores a la causa revolucionaria. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) consideran igualmente a la Esperanza, la Paz y la Libertad como enemigos de sus revoluciones; Según un informe de Human Rights Watch, "las FARC-EP y sus milicias urbanas fueron consideradas responsables de 204 asesinatos de miembros de Esperanza y guerrilleros del EPL amnistiados entre 1991 y 1995".

Era de tendencia socialdemócrata y tiene muy poca incidencia en el electorado, pero sí tiene alguna penetración en los medios sindicales. Su bandera es blanca con un emblema con el nombre y tres estrellas con los colores colombianos. El logotipo es una mano en forma de paloma y un ramo de laurel.

Antecedentes 

 Partido Comunista de Colombia - Marxista Leninista
 Juntas Patriótica Populares
 Unión Democrática Revolucionaria (UDR) en 1982.
 Juventud Revolucionaria de Colombia JRC
 Unión de Mujeres Demócratas

 Frente Popular fundado en 1986.

 Sindicatos en Urabá como Sintagro.

Formación y exterminio 
El partido fue creado en 1991, cuando desmovilizó 2.200 integrantes de la guerrilla del EPL el 1 de marzo de 1991. Los miembros desmovilizados formaron el Movimiento Político Esperanza Paz y Libertad. El partido estuvo activo principalmente en Antioquia y Córdoba. Aproximadamente 500 de sus miembros fueron asesinados por la disidencias del EPL lideradas por Francisco Caraballo, las FARC-EP y los paramilitares. El movimiento se unió a la Alianza Democrática M-19. y con la desintegración de la alianza, se unieron a diversas fuerzas políticas.

Se registraron 763 ataques contra excombatientes del EPL, entre homicidios, atentados, desplazamientos forzados y amenazas. Asimismo, se presentaron más de 2.000 ataques contra sindicalistas que simpatizaban o mantenían vínculos con los “esperanzados”. Un informe de 1992 presentado por el defensor del pueblo Jaime Córdoba Triviño, al gobierno nacional y ante el Congreso de la República y la Fiscalía General de la Nación, se alertaba sobre el caso de exterminio que vivían los “esperanzados”. Los miembros del Esperanza, Paz y Libertad que tuvieron participación en cargos políticos fueron:

 Mario Agudelo, exdirigente del EPL, fue alcalde de Apartadó y Diputado de Antioquia.

 Manuel Márquez, concejal de Apartadó y Diputado de Antioquia.

 Teodoro Díaz, Oswaldo Cuadrado, alcaldes de Apartado.

 Eliécer Arteaga, alcalde de Apartadó, ex EPL, elegido por el partido de la U.
 Aníbal Palacios, senador.

Investigaciones 
En 2014 se solicita que el movimiento Esperanza, Paz y Libertad sea considerado una víctima colectiva, y de crímenes de Lesa Humanidad en el conflicto armado interno de Colombia.

En Apartado existe la Casa de la Esperanza lugar de la Masacre de La Chinita contra militantes del Esperanza, Paz y Libertad y donde hoy funciona un proceso educativo y de paz.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) incluye los casos del Esperanza Paz y Libertad como víctimas del conflicto armado interno en el Caso 004 Urabá.

Renacimiento
El 1 de marzo de 2023, el Consejo Nacional Electoral decidió regresarle la personería jurídica tanto a Esperanza, Paz y Libertad, como a Nueva Fuerza Democrática (partido del expresidente Andrés Pastrana) como al movimiento Independientes del alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

En el caso de EPL, fue devuelta como consecuencia del exterminio sufrido por el partido al haber sido producto de un acuerdo de paz, impidiendo un ejercicio de derechos políticos de forma eficaz.

Referencias 

Partidos políticos colombianos de izquierda